Cyklon kan syfta på:

 Lågtryck (cyklon) – ett område där lufttrycket är lägre än omgivningen
 Tropisk cyklon – ett intensivt lågtryck som bildas över tropiska hav med hög vattentemperatur
 Orkan - norra Atlanten, Karibiska havet, östra Stilla havet
 Tyfon (kinesiska tai fung) - västra Stilla havet utom området runt Australien
 Cyklon (orkan) - Indiska oceanen, inklusive Stilla havet runt Australien
 Anticyklon – ett område där lufttrycket är högre än i omgivningen
 Cyklonrening – teknik för att skilja stoftpartiklar från en luftström
 Zyklon B – vätecyanid, ett insektsgift som även användes vid nazisternas massmord i förintelseläger

Se även 
 Cyklotron – en form av partikelaccelerator